Ak-Suu – wieś w Kirgistanie, w obwodzie batkeńskim, w rejonie Lejlek
 Ak-Suu – wieś w Kirgistanie, w obwodzie czujskim, w rejonie Moskwa
 Ak-Suu – wieś w Kirgistanie, w obwodzie dżalalabadzkim, w rejonie Aksy

Zobacz też 
 rejon Ak-Suu